Plaats in Indonesië
 Sirnoboyo (Bonorowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sirnoboyo (Giriwoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sirnoboyo (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java